El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1968 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 23 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Sports Arena de Los Ángeles, California.

Los ganadores fueron por segundo año consecutivo, y cuarto título en cinco convocatorias, el equipo de la Universidad de California, Los Angeles, derrotando en la final a la Universidad de Carolina del Norte.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Final East Regional

Mideast region

Final Mideast Regional

Midwest region

Final Midwest Regional

West region

Final West Regional

Final Four

Tercer y cuarto puesto Nacional

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1968
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA